Jávori ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Jávori (1931–2008), ungarischer Journalist
 Ferenc Jávori (* 1946), ungarischer Musiker
 István Jávori (* 1960), ungarischer Schriftsteller
 Vilmos Jávori (1945–2007), ungarischer Jazzmusiker